RIR est un sigle signifiant :
 en informatique : Registre Internet régional ou regional Internet registry ;
 en Cristallographie aux rayons X : reference intensity ratio (littéralement « rapport avec une intensité de référence »), une méthode d'analyse semi-quantitative par rapport d'intensités (c'est-à-dire de surface de pics) avec un coefficient de la littérature ;